Molekulska formula -{C15H11O6}- se može odnositi na:

 Aurantinidin
 Kolumnidin
 Cijanidin